Anglesqueville, jadis orthographié Englesqueville est un toponyme de Normandie :
 Anglesqueville-la-Bras-Long, commune française de la Seine-Maritime
 Anglesqueville-l'Esneval, commune française de la Seine-Maritime
 Anglesqueville-Lestre, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Lestre
 Anglesqueville-sur-Saâne, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Val-de-Saâne

Voir aussi